Kup Zagrebačkog nogometnog saveza (Kup ZNS-a) organizira Zagrebački nogometni savez. 
To je jedan od županijskih nogometnih kupova u Hrvatskoj. U natjecanju sudjeluju članovi ZNS-a, osim onih koji po koeficijentu imaju izravni plasman u Hrvatski nogometni kup. Pobjednik i finalist natjecanja stječu pravo nastupa u Hrvatskom nogometnom kupu.

Pobjednici i finalisti

Od 1992.

1974. – 1991.

Poveznice 
 Zagrebački nogometni podsavez / savez
 Hrvatski nogometni kup
 Kup Zagrebačkog nogometnog podsaveza 1919. – 1941.
 1. Zagrebačka liga
 2. Zagrebačka liga
 3. Zagrebačka liga

Vanjske poveznice 
 Zagrebački nogometni savez - službene stranice

Izvori 
 NK Maksimir, pobjednici Kupa ZNS-a  
 NK Maksimir, prošle sezone (od 2000./01.) 
 Kerhin Ico, Rede Miroslav: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994, Zagreb, 1995. (str. 227)
  

kup
zagreb